BFE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Windelsbleiche, Bielefeld, Germania

Cinema 
 BFE – British Film Editors